Alaine ( é um sítio arqueológico em Omã. Foi declarado Património Mundial da Unesco em 1988.

Bibliografia 

 

Patrimônio Mundial da UNESCO em Omã